O Distrito de Vila Garcia é o segundo maior distrito do município de Sertãozinho, possui cerca de 8 mil habitantes e está na área de administração Sul de Sertãozinho.

Sertãozinho (São Paulo)